Fischerberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Fischerberg (Bühl), Ortsteil der Stadt Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Fischerberg (Havelberg), Wohnplatz der Hansestadt Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Fischerberg (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern
 Fischerberg (Gemeinde Wolfpassing), Ortschaft der Gemeinde Wolfpassing, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Berge:
 Fischerberg (Oberpfälzer Wald) (ca. 635 m), bei Letzau (Theisseil), im Oberpfälzer Wald, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Mount Fisher
 Fischberg